Epworth – paese del Lincolnshire (Regno Unito)
Epworth – città della Contea di Dubuque, Iowa (Stati Uniti d'America)
Epworth – sobborgo di Harare (Zimbabwe)